ABA liga 2012./13. je bilo dvanaesto izdanje ABA lige. Sudjelovalo je 14 klubova iz sedam država, a prvak je postao "Partizan mt:s" iz Beograda.

Sudionici 
  Igokea, Aleksandrovac
  Široki WWin, Široki Brijeg
  Budućnost VOLI, Podgorica
  Split, Split
  Zadar, Zadar
  Cedevita, Zagreb
  Cibona, Zagreb
  Szolnoki Olaj, Szolnok
  MZT Skopje Aerodrom, Skoplje
  Union Olimpija, Ljubljana
  Krka, Novo Mesto
  Crvena zvezda Telekom, Beograd
  Partizan mt:s, Beograd
  Radnički, Kragujevac

Rezultati

Ljestvica

Doigravanje 
Final Four igran u Laktašima 26. i 27. travnja 2013.

Poveznice 
 Balkanska liga 2012./13.

Izvori 
 ABA liga arhiv sezona
 sportnet.hr  ABA liga 2012./13.
 crokosarka.com ABA liga 2012./13.  pristupljeno 25. rujna 2013.
 

2012-13